GLX est un sigle qui peut désigner :
 GLX (où GLX signifie Open Graphics Library Extension to the X Window System), une API fournissant la connexion entre OpenGL et le serveur X ;
  (où GLX signifie Global LNG Exchange), une bourse de gaz naturel liquéfié à Singapour.